Ба́зовый прое́зд — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Базовый проезд — улица в Липецке.
 Базовый проезд — улица в Нижнем Новгороде.
 Базовый проезд — улица в Чебоксарах.